Безол може да се односи на:

 Безол (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Безол (Од), насељено место у Француској, у департману Од